Le championnat de France de rugby à XV 1899-1900 est remporté par le Racing club de France qui a battu le SBUC en finale.

Le représentant des équipes de province est le SBUC, vainqueur du championnat de la Garonne, car le FC Lyon avait décliné de participer à la phase finale. Le Stade Bordelais avait battu le S.O.E. Toulouse qui avait abandonné la partie, alors mené alors par 6-0, car l'équipe avait trois blessés et les joueurs n'étaient pas contents de la manière de jouer de leurs adversaires.

Participants 
Les huit participants sont les vainqueurs des championnats régionaux :

 Champion de Paris : Racing club de France
 Champion du Nord-Ouest : Le Havre Athletic Club
 Champion du Centre-Ouest : Vélo Sport chartrain
 Champion du Sud-Est : Football Club de Lyon
 Champion des Alpes : Stade grenoblois
 Champion du Sud : Stade Olympien des Étudiants de Toulouse
 Champion du Sud-Ouest : Stade Bordelais Université Club
 Champion du Littoral : Olympique de Marseille.

Tableau 
Le Racing club de France entre en lice au deuxième tour, tandis que les clubs du Sud-Ouest (le Stade bordelais et le SOE Toulouse) s'affrontent au troisième tour. La finale a lieu le  à Levallois-Perret.
Tableau du championnat de France de rugby à XV 1899-1900

Finale

Notes et références

Lien externe 
 Compte rendu de la finale de 1900,sur lnr.fr

1899-1900
Rugby à XV en 1899
Rugby à XV en 1900
Sport en France en 1899
Sport en France en 1900